Новента-ди-Пьяве () — коммуна в Италии, располагается в провинции Венеция области Венеция.

Население составляет 6159 человек (на 2005 г.), плотность населения составляет 331 чел./км². Занимает площадь 18 км². Почтовый индекс — 30020. Телефонный код — 0421.

Покровителем коммуны почитается святой мученик Мавр. Праздник ежегодно празднуется 22 ноября и 23 ноября.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта